Bosna in Hercegovina ima potrebno infrastrukturo za cestni, železniški in zračni promet. Obstaja pet mednarodnih (evropskih) cestnih koridorjev in 20 državnih avtocest. Avtobusne povezave omogočajo povezave v številne države. Skupna dolžina železnic je nekaj več kot 1000 km s povezavami na Hrvaško in Srbijo. Letališč je 25, od tega je sedem letališč z asfaltiranimi vzletno-pristajalnimi stezami. Reka Sava je delno plovna.

Glej tudi 

 Kultura Bosne in Hercegovine
 Umetnost Bosne in Hercegovine
 Kulinarika Bosne in Hercegovine

Sklici